Okręty US Navy o nazwie USS "Puritan":
 Pierwszy "Puritan" był jednowieżowym monitorem który nigdy nie wszedł do służby. Pozostawał na pochylni od 1864 do 1874 kiedy został rozebrany a jego nazwa została przeniesiona na inną jednostkę.
 Drugi "Puritan" (BM-1) był monitorem typu Puritan. Po długim okresie budowy został włączony do służby 10 grudnia 1896 i służył w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Został sprzedany na złom 26 stycznia 1922.
 Trzeci "Puritan" był transportowcem, który został włączony do służby 20 listopada 1918 i był używany do transportowania żołnierzy amerykańskich podczas I wojny światowej. Został wycofany ze służby 30 września 1919 w Nowym Jorku i sprzedany.
 Czwarty "Puritan" (IX-69) był pomocniczym szkunerem, który został włączony do służby 19 maja 1942 i służy jako przybrzeżny okręt patrolowy w San Diego podczas II wojny światowej. Został skreślony z listy okrętów 28 czerwca 194 i przekazany War Shipping Administration 18 listopada w celu przekazania poprzedniemu właścicielowi.
 Piąty "Puritan" (ACM-16) został przekazany Marynarce 7 marca 1951. Po przekazaniu został przekasyfikowany na MMA-16 1 maja 1955. Został skreślony z listy okrętów w 1959.

Puritan